Stoneville (Australië), een buitenwijk van de West-Australische stad Perth
 Stoneville (Canada), een dorp in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Stoneville (Mississippi), een dorp in de Amerikaanse staat Mississippi
 Stoneville (North Carolina), een dorp in de Amerikaanse staat North Carolina
 Stoneville (South Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat South Dakota